Sancha Portugalská může být:
 Sancha Portugalská († 1163), dcera portugalského hraběte Jindřicha Burgundského, jeptiška
 Sancha Portugalská (1180–1229), dcera portugalského krále Sancha I., jeptiška
 Sancha Portugalská († 1264), dcera portugalského krále Alfonse III.